Осов — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осов — посёлок в Буда-Кошелевском районе Гомельской области.
 Осов — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Осов — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Осов — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Осов — посёлок в Рогачевском районе Гомельской области.
 Осов — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Осов — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Осов — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Украина 
 Осов — село в Радомышльском районе Житомирской области.

См. также 
 Тёмный Осов — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии.